Серге́й Льво́вич Леви́цкий (5 (17) августа 1819, Москва — 10 (22) июня 1898, Санкт-Петербург) — русский придворный фотограф. Отец фотографа Льва Левицкого и художника Рафаила Левицкого.

Биография 
Внебрачный сын сенатора Л. А. Яковлева, который после Тильзитского мира состоял послом при дворе Жерома Бонапарта. Двоюродный брат А. И. Герцена.

Окончил юридический факультет Московского университета (1839), служил в Петербурге в канцелярии министра внутренних дел графа А. Г. Строганова.

С 1839 увлёкся дагеротипией, в которой совершенствовался под руководством академика Ю. Ф. Фрицше во время совместной инспекционной поездки в 1843 году на Кавказ для изучения состояния минеральных вод. В этой экспедиции Левицкий снял несколько видов Пятигорска, Кисловодска, гор Машук и Бештау.

В 1844 году Левицкий, решив посвятить себя фотографии, вышел в отставку и отправился в Европу с целью совершенствования фотографических знаний. В 1845 году, во время поездки в Рим, он фотографировал бывших там выдающихся русских художников и писателей, в том числе Николая Васильевича Гоголя (это единственная известная фотография писателя). Позднее в Париже Левицкий слушал лекции по химии в Сорбонне, познакомился с Дагером и со многими известными учёными — пионерами светописи.

В 1847 году по рисункам Левицкого была сконструирована камера с фокусировочным мехом. В 1849 году на Промышленной выставке в Париже Шарль Шевалье получил золотую медаль за дагеротипные снимки, изготовленные с помощью его объектива — портреты и группы, снятые русским мастером Левицким. Это была первая в истории награда за фотографические произведения.

Революционные события 1848 года во Франции вынудили Левицкого вернуться на родину, и 22 октября 1849 года он открыл «Дагеротипное заведение Сергея Левицкого» в Петербурге, на Невском проспекте (дом аптекаря К. И. Имзена). Здесь он первым предложил идею искусственного освещения в условиях студии. В 1851 году его дагеротипы получили золотую медаль на Международной выставке в Париже.

С 1852 года Левицкий стал работать для высочайшего двора. В Зимнем дворце он снимал на дагеротип императорскую чету — Александру Федоровну и Николая I, портрет которого был размножен с помощью литографии. В 1856 году фотографировал мокроколлодионным способом коронацию Александра II в Москве. В середине 1850-х годов в ателье, ставшем называться «Светопись Левицкого», он работал с помощниками — В. И. Флейхгаузом, затем с А. И. Шпаковским. Ателье приобрело широкую известность в столице, в нём были увековечены многие деятели русской культуры. В 1857 году Левицкий создал «Коллекцию портретов русских литераторов», небольшой тираж которой поступил в продажу.

В 1858 году американский фотограф Уоррен Томпсон пригласил Левицкого руководить своим ателье в Париже, и в мае 1859 года он вместе с семьей прибыл во французскую столицу. Вскоре в Париже Левицкий открыл собственное заведение на улице Шуазель (Rue de Choiseul), 22, которое после его возвращения на родину перешло к фотографу Ле Жену (Le Jeune), с которым он вместе работал.

В 1860 году Левицкий впервые применил ретушь негатива, убедив фирму Фабера заняться изготовлением для этого специальных карандашей. По этому поводу фотограф написал статью «О значении ретуши и о некоторых способах облегчения ее при отделке фотографических портретов». Левицкий — один из первооткрывателей фотоколлажа.

В 1864 году за портреты Наполеона III и его семьи, снятые в Фонтебло, Левицкий получил звание «Фотограф Императора Наполеона III» и стал членом Французского фотографического общества.

Левицкий побывал на Берлинской выставке фотографии 1865 года и там впервые увидел работы Генри Пича Робинсона. В восхищении его постановочными фотографиями он впоследствии писал: «Это были уже не фотографии, а художественные произведения».

По возвращении в Россию открывает в 1866 году фотоателье в Санкт-Петербурге на Мойке, дом 30 (на углу Волынского пер.). А позже в 1878 переводит заведение на Невский проспект, дом 28.

В 1877 году С. Л. Левицкий получил официальное звание «Фотограф их Императорских величеств». В том же году он передал управление своим ателье «Фотографы Их Императорских Величеств „Левицкий и сын“» своему сыну Льву. С появлением электрического освещения Левицкий выдвинул идею использовать его 
для портретной съёмки, что открыло новые возможности для фотографов всего мира. В 1879 году он начал снимать портреты при электрическом свете с углями при выдержке 15 секунд, что стало для тех лет достижением. Написал по этой теме статью «Применение электрического света к портретной фотографии».
Фотограф вёл активную общественную и научную деятельность, стал основателем фотографического отдела «Русского технического общества», также выступал экспертом на фотографических выставках.

В 1890—1894 годы по желанию Александра III для Левицкого был построен образцовый «фотографический дом» на Казанской улице, д. 3, рядом с Казанским собором.

Левицкий был награждён многими иностранными и русскими орденами и медалями; неоднократно получал высшие премии на международных фотовыставках. По приглашению Министерства финансов он был «экспертом по светописи» на трёх Всемирных выставках; также был членом жюри Международной парижской выставки 1878 г., первой в России фотографической выставки в Петербурге (1888) и др. Один из основателей V Отдела по светописи и её применениям при Русском техническом обществе; в 1886—1891 годы — председатель Отдела. Публиковал статьи в двух журналах «Фотограф» (1864—1866; 1880—1884).

Одним из первых в России Левицкий стал применять съёмку при вольтовой дуге, при электрическом освещении, использовать бромжелатиновые пластинки. Запечатлев четыре поколения династии Романовых, Левицкий имел исключительное право художественной собственности на портреты императора и императрицы России.

Скончался в Санкт-Петербурге. Оставил воспоминания. Похоронен на Смоленском кладбище.

Основные даты жизни и творчества 
 1839 год — приобрел дагеротипный аппарат и начал заниматься фотографией.
 1843 год — во время работы на Кавказе сделал пейзажные снимки Пятигорска, Кисловодска, гор Машук и Бештау. Пять лучших из них попали на выставку в Париж и были удостоены медали.
 1849 год — возвратился на родину, открыл дагеротипное заведение под названием «Светопись Левицкого» на Невском проспекте.
 1851 год — участвовал на всемирной выставке в Париже, где представил серию дагеротипных портретов, получил за них золотую медаль. Эта была первая золотая медаль, выданная на Всемирной выставке за фотографические работы.
 1859 год — работал в мастерской в Париже. Русский журнал «Фотограф» (1864, № 3-4) писал о Левицком: «Владеющий ныне в Париже лучшим фотографическим заведением, вполне артистическим. В этом же заведении приготовляется ежедневно до 1500 карточек».
 1867 год — возвратился в Петербург, где снова открыл фотоателье, на этот раз с большим павильоном и особым отделением для увеличения портретов.
 1878 год — был одним из организаторов отдела светописи Русского технического общества.
 1877 год — передал дела фотографического заведения сыну Льву.
 1880-е годы — продолжал участвовать в трудах Русского технического общества, выступал как эксперт или член жюри на многих русских и международных выставках фотографии.

Фотографии Сергея Левицкого

Примечания

Литература 
 Аветян Н. Ю. Сергей Львович Левицкий: Новые материалы к биографии фотографа // Труды Государственного Эрмитажа. — , 2008. — С. 280—301.
 Блюмфельд В. Сергей Левицкий // Советское фото. — 1988. — № 2. — С. 36—38.
 Семакова И. Галерея русских писателей Сергея Левицкого // Наше наследие. — 1989. — № 5. — С. 130.
 
 Из времен дагеротипии (1841—1850) // Фотографический ежегодник П. М. Дементьева. — : 1892. — С. 177—189.
 Как я сделался фотографом // Фотограф-любитель. — 1896. — № 6. — Стлб. 209—212.
 Сергей Львович Левицкий // Фотографический вестник. — 1890. — № 1. — С. 1—3.
 Пятидесятилетний юбилей фотографии фирмы Левицких // Фотограф-любитель. 1899. — № 10. — Стлб. 357—360.
 Некролог. Сергей Львович Левицкий // Фотографическое обозрение. — 1898. — № 8. — С. 317—317.
 Сергей Львович Левицкий // Фотограф-любитель. 1898. — № 9. — Стлб. 329—331.

Ссылки 

 
 
 

Внебрачное потомство Яковлевых
Мемуаристы Российской империи
Пионеры фотографии
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Выпускники Таллинской Центральной русской гимназии